После реформы 2008—2009 годов из 245 военных аэродромов в России осталось около 70 активно действующих, остальные ныне законсервированы или используются эпизодически. В ближайшие годы процесс сокращения сети военных аэродромов продолжится, таким образом в стране останется лишь 27 основных военных аэродромов. Большинство аэродромов было построено в советский период (в 1950-е — 1970-е годы).

В ноябре 2011 года СМИ сообщили, что за текущий год в России отремонтировано 26 военных аэродромов, в перспективе планируется поэтапное восстановление остальных аэродромов. Капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы на одном аэродроме стоит около 8 миллиардов рублей.

В январе 2012 года СМИ сообщили, что до 2020 года в интересах ВВС РФ планируется провести полную реконструкцию существующей аэродромной сети в местах базирования военной авиации; таким образом, речь идёт не обо всех военных аэродромах, а о регулярно используемых (их не более нескольких десятков).

Точный количественный и качественный состав авиации Вооружённых сил Российской Федерации является секретной информацией. Приведённые ниже данные собраны по открытым источникам и могут быть заведомо ложными или неточными.

Источники:

Список военных аэродромов ВКС России 
Красный — аэродромы, которые заброшены или разобраны.

Жёлтый — аэродромы, использующиеся гражданской авиацией или авиаремонтными заводами.

Зелёный — аэродромы, которые эксплуатируются Вооруженными Силами Российской Федерации.

Не отмеченные цветом — аэродромы, судьба которых не ясна или оставлена комендатуре.

Согласно списку, ВС РФ эксплуатируют 116 аэродромов, 85 аэродромов были заброшены, 29 аэродромов используются гражданской авиацией и аваиаремонтными заводами.

Сокращения 

А — армия
АА — армейская авиация
АББПС ДРЛО — авиабаза боевого применения самолётов дальнего радиолокационного обнаружения
АвБ — авиационная база
АвКмд — авиационная комендатура
АГ — авиагруппа
АДОН — авиадивизия особого назначения
АП — авиаполк
АПОН — авиаполк особого назначения
АТ — авиатехника

БАД — бомбардировочная авиадивизия
БАП — бомбардировочный авиаполк
БРВ — база резерва вертолётов
Бр АА — бригада армейской авиации
БРС — база резерва самолётов
БиУ — боевого и управления
БФ — Балтийский флот
БХАТ — база хранения авиатехники
БХВ — база хранения вертолётов
БХР БПЛА — база хранения и ремонта беспилотных летательных аппаратов

ВА — воздушная армия
ВАИ — военный авиационный институт
ВГК (СН) — Верховного Главного командования (Стратегического назначения)
ВНИЦ — военный научно-исследовательский центр
ВП — вертолётный полк
ВРХБЗ — войска радиационной, химической и биологической защиты
ВТ — военно-транспортный
ВТА — военно-транспортная авиация
ВТАБ — военно-транспортная авиабаза
ВТАД — военно-транспортная авиадивизия
ВТАП — военно-транспортный авиаполк

Г, гв. — гвардейский
ГЛИЦ — Государственный летно-испытательный центр

дПВО — дивизия ПВО

И — инструкторский
ИАП — истребительный авиационный полк
ИИВП — инструкторско-исследовательский вертолетный полк
ИИВЭ — инструкторско-исследовательская вертолетная эскадрилья
ИИСАП — исследовательско-инструкторский смешанный авиаполк

КВ — космические войска
КИАП — корабельный истребительный авиационный полк
КСпН — Командование специального назначения
кПВО — корпус ПВО

ЛО — лётный отряд
ЛС — личный состав

МРАП — морской ракетоносный авиационный полк

н/д — нет данных

О — отдельный
ОА — отдельная армия
ОАЭ — отдельная авиаэскадрилья
ОВТАЭ — отдельная военно-транспортная авиаэскадрилья
ОВЭ — отдельная вертолётная эскадрилья
ОГМРАП — отдельный гвардейский морской ракетоносный авиационный полк
ОДРА — отдельный дальний разведывательный авиационный отряд
ОДБАП — отдельный дальний бомбардировочный авиационный полк 
ОИАП — отдельный истребительный авиационный полк
ОИТАПОН — отдельный испытательно-тренировочный авиаполк особого назначения
ОКПВП — отдельный корабельный противолодочный вертолетный полк
ОКПВЭ — отдельная корабельная противолодочная вертолетная эскадрилья
ОМШАП — отдельный морской штурмовой авиационный полк
ОМШАЭ — отдельная морская штурмовая авиационная эскадрилья
ОПАП — отдельный противолодочный авиационный полк
ОПАЭ — отдельная противолодочная авиационная эскадрилья
ОПВП — отдельный противолодочный вертолетный полк
ОСАП — отдельный смешанный авиаполк
ОСАЭ — отдельная смешанная авиаэскадрилья
ОТАП — отдельный транспортный авиаполк
ОТАЭ — отдельная транспортная авиаэскадрилья
ОТБВП — отдельный транспортно-боевой вертолётный полк
ОТЭ — отдельная транспортная эскадрилья

Р — разведывательный
РА — ракетная армия
РД — ракетная дивизия
РГНИИ ЦПК — Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов
САД — смешанная авиадивизия

САП — смешанный авиационный полк
СВ — сухопутные войска
СФ — Северный флот

ТБАД — тяжёлая бомбардировочная авиадивизия
ТБАП — тяжёлый бомбардировочный авиаполк
ТБВП — транспортно-боевой вертолётный полк
ТОФ — Тихоокеанский флот

УАП — учебный авиационный полк
УАЦ — учебный авиационный центр
УВП — учебный вертолётный полк
УЗ — Учебные заведения
УЦБП — учебный центр боевого применения

ЦБПиБП — центр боевой подготовки и боевого применения
ЦБПиПЛС — центр боевой подготовки и переучивания летного состава
ЦБПиПЛС БПС — центр боевого применения и переучивания личного состава частей беспилотных самолетов
ЦПАТ — центр показа авиационной техники
ЦПЛИ — центр подготовки летчиков-испытателей
ЦППЛС ВТА — Центр подготовки и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации
ЦСК — Центральный спортивный клуб

ЧЦП — части центрального подчинения
ЧФ — Черноморский флот

ШАП — штурмовой авиаполк

Примечания
*Для аэродромов, имеющих код ИКАО (начинающийся с буквы «У»), указан код ИКАО, а для остальных — индекс госаэродрома (начинающийся с буквы «Ь»), если он известен.

**Курсивом выделены расформированные (ныне не существующие) подразделения.

Красным цветом выделены заброшенные (закрытые) аэродромы.

См. также 
 Военно-воздушные силы Российской Федерации
 Список аэродромов совместного базирования России
 Военная авиация
 Военный аэродром
 Список авиабаз Белоруссии
 Список авиабаз Украины
 Список аэропортов Украины
 Список спортивных аэродромов Украины
 Список спортивных аэродромов России
 Список аэродромов экспериментальной авиации России
 Список аэропортов России
 Список аэродромов Эстонии

Примечания

Ссылки 
 Список аэродромов СССР
 Неофициальный список аэродромов России (англ.)
 Сборник четырёхбуквенных указателей (индексов) местоположения аэродромов России
 Неофициальная карта аэродромов России

Списки аэропортов
Списки:Аэродромы России